Salamanca kan avse:

Geografi

Chile 

 Salamanca kommun, Chile, 
 Salamanca, Chile,

Mexiko 

 Salamanca, Guanajuato (kommun), kommun, 
 Salamanca, Guanajuato, kommunhuvudort, 
 Salamanca, Quintana Roo, Bacalar,

Spanien 

 Provincia de Salamanca, provins, Kastilien och Leon, 
 Salamanca, provinshuvudstad, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Salamanca (Madrid), ett distrikt i kommunen Madrid,